I50 ou I/50 peut faire référence à :
 Insuffisance cardiaque, d'après la classification internationale des maladies ;
 Route slovaque I/50 reliant la frontière tchèque à la frontière ukrainienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres